LFTR (от ) — тип ядерных реакторов, использующих торий и уран-233 в качестве топлива, относятся к ториевому ядерному циклу (см. Ториевая ядерная программа). Являются реакторами-размножителями (бридерами) на тепловых нейтронах. Топливо в таких реакторах находится в жидкой форме, представляя собой расплав солей — фторидов тория и урана и некоторых вспомогательных веществ.

В LFTR соли тория и урана вместе с дополнительными солями формируют жидкое топливо. Эта жидкость прокачивается через активную зону, где происходит цепная реакция, а затем — через внешний теплообменник, где тепло передается нерадиоактивной вторичной соли. В следующем контуре эта соль передает энергию пару, который затем используется для получения электричества.

Технологии LFTR исследовались в Оук-Риджской национальной лаборатории по программе  в 1960-х.

LFTR кардинально отличается от большинства используемых ныне реакторов: используется торий и уран-233 в отличие от урана-235 в обычных реакторах; LFTR может работать при низких температурах и атмосферном давлении, топливо находится в жидком состоянии и прокачивается насосами, в качестве теплоносителя также используется расплав соли, возможна работа при сравнительно более высоких температурах (более 700 °C).

Реакторы 
  (1960-е)
  (проект; Япония, США, Россия)
 Thorium MSR (китайский проект)
  (стартап)

Примечания

Литература 
 
 
 doi:10.1021/es2021318
 Role of Thorium to Supplement Fuel Cycles of Future Nuclear Energy Systems // МАГАТЭ, NF-T-2.4, 2012

Ссылки 
 Uranium Is So Last Century — Enter Thorium, the New Green Nuke // Wired Magazine
 Is Thorium the Biggest Energy Breakthrough Since Fire? Possibly. // Forbes
 Ториевая революция: как проапгрейдить ядерную энергетику // Андрей Васильков, Компьютерра, 21 февраля 2013
 Ториевый шанс, 26 декабря 2011
 ПОКОНЧАТ ЛИ ТОРИЕВЫЕ РЕАКТОРЫ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ?, Александр Березин, 18.06.2012 (Thorium reactors a silver bullet for our looming energy crisis?  // Geek.com, Ray Walters, Feb. 26, 2012)
 The LFTR and the Thorium Molten Salt Reactor // Charles Barton, April 23, 2009

Типы ядерных реакторов
Торий